Il doppio del torneo di tennis Scandanavian Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jiří Hřebec e Hans Kary che hanno battuto in finale John Lloyd e David Lloyd 5-7, 7-6, 6-4

Teste di serie 
 John Lloyd /  David Lloyd (finale)
 John Feaver /  John James (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Scandanavian Championships 1977